Sousa steht für:
 Sousa (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sousa (Delfin), Gattung der Delfine
 Sousa (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Sousa (Paraíba), Gemeinde im Bundesstaat Paraíba, Brasilien

Siehe auch:
 Vasconcelos e Sousa, Familienname
 Souza, Familienname
 D’Souza, Familienname
 Susa
 Suza